— девиз правления (нэнго) японских императоров Тёкэя и Го-Камэяма из южной династии, использовавшийся с 1381 по 1384 год.

В Северном Дворе в этот период правили императоры Го-Энъю и Го-Комацу с нэнго Эйтоку (1381—1384) и Ситоку (1384—1387).

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 10-й день 2-й луны 7-го года Тэндзю (по юлианскому календарю — 6 марта 1381).
 28-й день 4-й луны 4-го года Кова (по юлианскому календарю — 18 мая 1384).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из древнекитайского сочинения Шу цзин:「弘敷五典、式和民則」.

События 
даты по юлианскому календарю

 1381 год (1-й год Кова) — император посетил усадьбу Асикага Ёсимицу;
 1381 год (1-й год Кова) — кампаку Нидзё Ёсимото был повышен до дайдзё-дайдзина, а 24-летний Ёсимицу стал найдайдзином;
 1382 год (2-й год Кова) — Ёсимицу был повышен до садайдзина, а несколько дней спустя — до садайсё. В это же время дайнагон Фудзивара-но Санэтоки был назначен на должность найдайдзина;
 1383 год (3-й год Кова) — на престол в Ёсино взошёл император Го-Камеяма.

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература